Премьер-лига Бахрейна 2005/2006 () — 49-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Риффа». Сезон начался 7 октября 2005 года и завершился 15 апреля 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2005/2006
Бахрейн
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2005 году
Спорт в Бахрейне в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006